Bandvagn è il nome di due veicoli cingolati articolati svedesi per il trasporto di personale e materiali, particolarmente adatti ad ambienti innevati e/o fangosi, utilizzati prevalentemente in ambito militare.

 Bandvagn 202 – prodotto tra il 1964 e il 1981.
 Bandvagn 206 – prodotto a partire dal 1980.